Fettmilch steht für:
 Fettmilch-Aufstand, antijüdischer Pogrom in Frankfurt am Main im Jahr 1614

Fettmilch ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Fettmilch (1932–2010), deutscher Schriftsteller, siehe Ernst Herhaus
 Vinzenz Fettmilch (1565/1570–1616), deutscher Schreiber und Lebkuchenbäcker und einer der Anführer des Fettmilchaufstandes